Pułki ułanów noszące numer „1”:

Wojska Polskiego:
 1 Pułk Ułanów Nadwornych (1774-1794)
 1 Pułk Ułanów (1815-1831)
 1 Pułk Ułanów Legionu Polskiego na Węgrzech (1848-1849)
 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich (1915-1917)
 1 Pułk Ułanów (I KP) (1917-1918)
 1 Pułk Ułanów (1918-1919) → 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
 1 Pułk Ułanów (1918-1920)
 1 Pułk Ułanów Wielkopolskich (1919) → 15 Pułk Ułanów Poznańskich
 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego (1918-1939)
 1 Pułk Ułanów Krechowieckich (PSZ) (1941-1947)
 1 Pułk Ułanów (1945-1947)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 1 Pułk Ułanów im. Cesarza Rosji Aleksandra III (Zachodniopruski) sformowany 1 sierpnia 1745; przydział w 1914: V Korpus Armii Niemieckiej

Sił Zbrojnych Monarchii Austro-Węgierskiej
 1 Galicyjski Pułk Ułanów
 Pułk Ułanów Obrony Krajowej Nr 1 (1883-1917) → 1 Pułk Strzelców Konnych (1917-1918)